Le Canary Wharf Squash Classic 2023 est l'édition 2023 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 12 au 17 mars 2023. 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card James Willstrop. Comme l'année précédente, le format "best of three" est utilisé lors du premier tour et des quarts de finale, c'est-à-dire qu'il ne faut que deux manches pour remporter la victoire finale. Lors des demi-finales et de la finale, le format "best of five" est utilisé. 

Dans ce tournoi très relevé où participent les cinq meilleurs joueurs mondiaux, Joel Makin s'illustre en éliminant les  et  mondiaux mais doit s'incliner en finale face à Paul Coll.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2023
Sport en mars 2023
Squash en 2023